Гераш — иранский топоним. Может означать:

 Гераш — город.
  — шахрестан.